Алекса́ндр Алекса́ндрович Епанчи́н () — российский краевед, проживавший в Муроме, хранитель местных исторических, фольклорных, церковных преданий и предметов минувшего. Член Историко-родословного общества.

Биография 
Родился 25 декабря 1948 года в городе Муроме Владимирской области. Принадлежал к дворянскому роду Епанчиных, был воспитан в любви к русской культуре. С 1956 по 1960 год учился в начальной школе № 1, в 1964 году окончил 8 классов средней школы № 18, известной как «Тимирязевская академия», в 1974 году окончил вечернюю среднюю школу № 1.

Посвятил свою жизнь изучению православной истории Муромского края. Собирал предания и легенды о муромских чудотворцах, святых, о святынях родного края, проводил топонимические исследования, изучал генеалогию дворянских родов. Всегда стремился донести свои знания до окружавших его людей — и в дружеских беседах, и в письмах, и в газетных публикациях. Скоропостижно скончался 21 августа 1998 года на 50-м году жизни.

Семья 
Мать Анна Алексеевна Епанчина родилась 8 августа 1913 года в Санкт-Петербурге. Педагог-музыковед. Окончила теоретический факультет Ленинградской консерватории. Работала с 1937 по 1942 год в Ленинграде. Дочь тайного советника Алексея Алексеевича Епанчина (1858—1941) и его второй жены Марии Александровны, урождённой Вереха (1878—1941), выпускницы Императорского Павловского института. Дед Алексей Павлович Епанчин (1823—1913) — адмирал, директор Императорского морского училища. Все предки, как правило, служили на флоте и по военному ведомству. Анна Алексеевна, похоронив в блокаду всех своих родных и близких, в 1943 году оказалась в Муроме. При её самом деятельном участии в городе в декабре 1943 года была открыта музыкальная школа, и Анна Алексеевна стала её первым директором; впоследствии была завучем, преподавателем теории, музыкальной литературы и преподавателем по классу фортепиано. В апреле 2003 года музыкальной школе № 1 было присвоено имя её основателя и первого директора — Анны Алексеевны Епанчиной.

Жена Нина Сергеевна Епанчина, урождённая Селиверстова (1948), экономист. Издатель и хранитель наследия А. А. Епанчина.

Родословная Епанчиных 

А. А. Епанчин работал над своей родословной всю жизнь. Он вёл огромную переписку с различными музеями и архивами, в которых, по его предположению, могла встречаться фамилия Епанчиных. «Родословная книга Епанчиных» была составлена им в ноябре 1967 года (Свод 301 обычной общей тетради, представляющий собой эту «книгу»). А. А. Епанчин писал о своих предках:

Род наш, ух какой древний. По преданиям, да по хроникам, с IV века берем начало, к аланам себя производим, ну, а те потомками массагетов были. Затем в Пруссии жили, а после её завоевания тевтонцами — на Русь бежали, в 1283 году. И, как гласит предание, «выходцем из Прусс» был первый русский юродивый праведный Прокопий Устюжский. А в миру его звали Гланда-Камбила Дивонович, князь прусский. И пошло от него много славных русских дворянских родов — императорский дом Романовых, Шереметевы, Коновницыны, Сухово-Кобылины, Епанчины. В начале XVII века поселились Епанчины на Волоке, в нынешнем Боровичском уезде Новгородской губернии, где жили до 1917 года. Род наш был морским, и особенно в нём отличились адмиралы Николай Петрович, Иван Петрович и их племянник Алексей Павлович Епанчины.

С образованием в 1990 г. общественной организации «Союз потомков Российского Дворянства — Российское Дворянское Собрание» (РДС) Александр Александрович и его мать Анна Алексеевна Епанчины были приняты в действительные члены этой организации с вручением дипломов № 78 (протокол № 11 от 19.12.1990 г. решения Совета Дворянского Собрания) и № 79 (протокол № 20 от 22.11.1991 г.)
Подробное родословие Епанчиных (составители А. А. Епанчин, А. Я. Моторкин) представлено в книге А. А. Епанчина «Краеведческий сборник».

Коллекция 
Ещё мальчиком в 1962 г. награждён почётной грамотой за участие в I городской выставке коллекционеров-любителей.
Собирал фотографии, документы, предметы быта, детали деревянных домов, подлежащих сносу, чтобы ничего не пропало и не исчезло из того, что когда-то было жизнью города. После кончины Александра Епанчина в местный музей передан 481 предмет и документ из его собрания.

Общественная деятельность 
Способствовал тому, что были восстановлены памятные кресты:
 в 1993 году администрацией города Мурома и существовавшим тогда городским фондом культуры — на могилах супругов Ермаковых (А. В. Ермаков— городской голова с 1862 по 1869 годы) на Напольном кладбище;
 в 1997 году братией Спасского монастыря во главе с игуменом Кириллом (Епифановым) — на могиле протоиерея Гавриила Ястребова около Вознесенской церкви;
 в 1996 году православным братством при мужском Благовещенском монастыре (игумен Кронид (Козлов)) — на месте убиения святого князя Михаила.

В очерке «К 900-летию крещения Муромской земли» он писал: «Вечером был молебен в Благовещенском монастыре у могил местночтимых Святого Василия (+1129 г.) и Преподобного Иулиана (+1637 г.). Такого не было с 1919 года, когда был разогнан монастырь. Могилы были утеряны, как и место убиения Св. Михаила… да и сама память об этом абсолютно стёрлась из сознания поколений, выросших при богоборческой власти, и только благодаря одному боголюбцу, всё это записавшему и замерившему, всё ныне восстановлено».

Занимался сбором сведений о репрессированных священнослужителях:
 Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века
 Епанчин Александр Александрович

Труды

Книги

Публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 генеалогические и геральдические материалы, связанные с возникновением и историей различных дворянских родов и фамилий.

Некоторые отзывы о трудах А. А. Епанчина 
 Клуб «Град Китеж» http://www.gradkitezh.ru/index.php/page/rusbogat_murom.html?symfony=659b557ba8885b3f85fb8463510eca7b
 Православное информационное агентство «Русская линия»
 Журнал «Вокруг света»
 Сайт «Правая сторона»
 О. А. Белоброва (научный сотрудник отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) писала: «Сердечное спасибо за книгу Александра Александровича „Топонимика Мурома и его окрестностей“… Академик Д. С. Лихачёв до конца своих дней очень ценил краеведческий труд и радовался, если выходили издания на местах. Ваш подарок позволяет оценить бескорыстную и такую обширную работу… Она найдёт здесь заинтересованного читателя, поверьте! И, тем самым, труд А. А. продлит благодарную память о нём» (из письма к Н. С. Епанчиной от 17.01.2001 г.). И ещё: «Она помещена в библиотеку отдела древнерусской литературы ИРЛИ, РАН. Это вполне официально, ей присвоен номер и буква Д (книга в дар)» (из письма к ней же от 24.04.2001 г.).
 В «Летописи Муромского Свято-Троицкого женского епархиального монастыря», изданной в 2001 г. к десятилетию возрождения обители (1991), 21 августа сделана следующая запись: «В день почитания Толгской иконы Божией Матери скоропостижно скончался известный в Муроме краевед Александр Александрович Епанчин. Именно по его инициативе и его стараниям в 1989 г. мощи Муромских святых — благоверных князей Константина, Михаила и Феодора, Петра и Февронии, праведной Иулиании Лазаревской — были возвращены из историко-художественного музея в Благовещенский собор, тогда единственный действующий храм в городе»

Ссылки на труды А. А. Епанчина 
 
 Сергей Хведченя «Страсти по Илье», Журнал «Вокруг света», М., 1994, № 1 http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/1322/
 В. Русинов Дедовское Свято озеро — озеро Новое, журнал «Нижегородский купецъ», Н.Новгород, 1998, № 1
 П. В. Флоренский. Чудо Прокопия Праведного о метеоритном дожде. // Христианство и наука. Сборник докладов конференции (22 января 1999), с.123—124
 О. А. Сухова, Ю. М. Смирнов «Илья Муромец», — М., Художник и книга, 2007.—112с., илл. (стр. 76, 78, 79)
 Людмила Лисюкова «Смоленск и Муром: из страны воспоминаний», журнал «Смоленск», 2005, № 10 (78)

Награды 
 1991 — награждён грамотой Архиерейского Благословения архиепископом Владимирским и Суздальским Владыкой Евлогием в день 900-летия крещения Мурома.

Примечания 

Александр Александрович
Краеведы СССР
Коллекционеры СССР
Похороненные на Вербовском кладбище
Топонимисты